Guri steht für:

 Guri, Stadt in Südkorea
 Guri-Stausee, Stausee in Bolívar, Venezuela
 Guri, venezolanische Automarke, siehe Consorcio Inversionista Fabril

Guri ist der Familienname folgender Personen:

 Elis Guri (* 1983), albanisch-bulgarischer Ringer
 Qëndrim Guri (* 1993), kosovarischer Radrennfahrer